Kik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lovinac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 4 stanovnika te 2 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u sastavu Općine Lovinac